Allianz Stadium ist der Name folgender Stadien:

 Allianz Stadium (Sydney)
 Allianz Stadium in Turin, siehe Juventus Stadium

Siehe auch:
 Allianz-Stadion (Begriffsklärung)